Черня́к — фамилия, распространённая среди русских, украинцев и евреев.

Известные носители:
 Черняк, Алексей Сергеевич (1921—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Черняк, Алексей Юрьевич (род. 1975) — депутат Госдумы РФ 8 созыва.
 Черняк, Арон Яковлевич (1921—2015) — российский книговед, доктор филологических наук, профессор.
 Черняк, Афанасий Григорьевич (1899—1972) — Герой Советского Союза, гвардии сержант, артиллерист.
 Черняк, Вадим Григорьевич (1934—2008) — поэт и журналист.
 Черняк, Валентина Данииловна (род. 1945) — российский филолог, профессор.
 Черняк, Владимир Кириллович (1941—2021) — советский экономист и политик.
 
 Черняк, Ефим Борисович (1923—2013) — советский историк-англовед, писатель.
 Черняк, Иван Дмитриевич (1932—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Черняк, Илья Игоревич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Черняк, Иосиф Ефимович (1895—1975) — советский лингвист-идишист, фольклорист.
 Черняк, Конрад (род. 1989) — польский пловец.
 Черняк, Михаил Геннадьевич (род. 1964) — российский актёр и режиссёр.
 Черняк, Моше (1910—1984) — международный мастер по шахматам, шахматный литератор.
 Черняк, Наталья Ильинична (более известна как Натали Саррот; 1900—1999) — французская писательница, родоначальница «антиромана», адвокат.
 
 Черняк, Роберт Михайлович (1900—1932) — советский художник-график, карикатурист, плакатист.
 Черняк, Рузя Иосифовна (1900—1937) — политический и комсомольский деятель.
 Черняк, Сергей Владимирович (род. 1978) — украинский футболист.
 Черняк, Степан Иванович (1899—1976) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Черняк, Тимофей Викторович (1891—1919) — герой Гражданской войны на Украине.
 Черняк, Франц Андреевич (род. 1938) — украинский и советский художник по стеклу. Народный художник Украины.
 Черняк, Эдуард Исаакович (род. 1941) — советский и российский историк.
 Черняк, Юрий Ильич (1931—1991) — советский учёный в области теории систем и системного анализа.
 Черняк, Ян Петрович (1909—1995) — советский разведчик, Герой Российской Федерации.